Реакція Ганча ()
 1. Утворення піридинів циклоконденсацією естерів β-кетокислот з альдегідами та амоніаком (можна виходити з β-амінокротонового естеру) з подальшою оксидацією інтермедіатного дигідропіридину. Відбувається при нагріванні в спиртах. Реакція використовується в комбінаторній хімії, де вона зупиняється на дигідропіридиновій структурі.

 2. Утворення піролів конденсацією (при нагріванні) ацетоацетатного естеру, α-галогенкетонів та амінів (або амоніяку).
 3. Утворення тіазолів з α-галогенкетонів (або α-галогенальдегідів, α-галогенкислот, ацеталів α-галогенальдегідів) і тіоамідів (або солей та естерів дитіокарбамінової кислоти). Реакцію проводять при нагріванні в спиртах, воді, бензені, інших інертних розчинниках. Використовується в комбінаторній хімії.

Література 
 

Хімічні реакції
Г